Појам Палатинат може да се односи на:
Палатинат (регион), регион у данашњој Немачкој
Кнежевина Палатинат, бивша немачка држава